Svenska Superligan 2021/2022 är Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2021/2022. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta skulle gå vidare till slutspel.

Team Thorengruppen SK blev svenska mästare efter att ha besegrat Pixbo Wallenstam IBK i finalen.

Grundserien

Tabell
Serien spelades mellan den 18 september 2021 och 19 mars 2022

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 5

Pixbo - Nacka

Endre - Falun

Thorengruppen - Sirius

Rönnby - Malmö

Semifinaler

Pixbo - Endre

Thorengruppen - Rönnby

Final

Pixbo - Thorengruppen 

Thorengruppen svenska mästare

Externa länkar 

 Svenska superligan

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Innebandysäsongen 2021/2022
2021/2022